Министерство культуры Туркменистана () — орган исполнительной власти Туркмении, обеспечивающий осуществление государственной политики в области культуры, искусства, истории и сохранения памятников культуры. Министерство было создано 17 октября 2011 года на базе упразднённого Министерства культуры и телерадиовещания Туркменистана. Деятельность министерства регламентируется указом президента Туркмении.

Прежние названия 

17 октября 2011 г. упразднено указом президента Туркмении и создано вновь под нынешним названием в качестве правопреемника прежнего министерства. Другим указом тогда же создан Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

Министры

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт, посвящённый культуре Туркменистана

Туркмении
культуры
Культура Туркменистана